Kann pode se referir a:

 Hans Kann
 Marcus Kann
 Defesa Caro-Kann
 Ein lied kann eine brücke sein

Desambiguação